

Informatica
 Flock – browser web originariamente basato su Gecko

Persone
 Fonty Flock – pilota automobilistico statunitense
 Janine Flock – skeletonista austriaca
 Tim Flock – pilota automobilistico statunitense

Pagine correlate
The Flock